Кладько Василь Петрович (1957—2022) — член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат Премії імені В. Є. Лашкарьова НАН України.
 Кладько Іван Макарович (1906—1943) — український радянський футболіст і тренер; учасник нацистсько-радянської війни.
українські прізвища